Пётр Харченко:
 Харченко, Пётр Иванович (1929—1977) — советский шахтёр, Герой Социалистического Труда.
 Харченко, Пётр Николаевич (род. 1948) — российский учёный, академик РАН.